Skřivan je zejména název rodu ptáků z čeledi skřivanovití, zahrnuje několik druhů:
 Alaus – rod ptáků z čeledi skřivanovití
 skřivan polní
 skřivan lesní
 skřivan ouškatý
 skřivan Dupontův

plemena holubů
 koburský skřivan
 norimberský skřivan

příjmení osob
viz Skřivan (příjmení)

jiné významy
 Skřivan (Ostrčil) – melodram skladatele Otakara Ostrčila
 Skřivan (film) – americký film z roku 1941

 operace Skřivan, Skylark – plánovaná americká operace leteckého monitorování Kuby po Karibské krizi
 skřivan, skřivánčí – chodské nářeční pojmenování pro modřín

Související články 
 Skřivany – obec ve východních Čechách u Nového Bydžova v okrese Hradec Králové 
 Skřivany (Přišimasy) – část obce Přišimasy v okrese Kolín

Reference